Статья про Россию в Википедии — статья про крупнейшее государство в мире, Россию, опубликованная в интернет-энциклопедии «Википедия» на более 300 языках.

Статья в русской Википедии 
Статья о России в русскоязычной версии «Википедии», по состоянию на ноябрь 2021 года, «построена с акцентом на фактический материал при минимизации выводов, обобщений, оценок, характеристик. Этого минимума тем не менее достаточно для формирования положительного российского образа». Негативно трактуется единственный фрагмент в истории России — политика «большого террора», и как неоднозначные характеризуются реформы большевиков после прихода тех к власти и рыночные реформы начала 1990-х годов. Как отмечает доцент кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов М. А. Чекунова, в статье полностью отсутствует тема экспорта коммунизма СССР, характерная для либеральной критики советского проекта. По отношению к современному периоду истории России негативные оценки не используются, акцентируется внимание на успехах и достижениях. Указывается на неэффективность применения против России политики санкций.

Чекунова пишет: «Признавая факт существования критики политики России на Западе, русскоязычная „Википедия“ поддерживает точку зрения о конструктивности российского внешнеполитического курса. Отмечается особая способность России, ввиду исторически сложившегося этнокультурного многообразия, к межкультурному диалогу. В статье отсутствуют какие-либо положения о российском колониализме, национальном угнетении или дискриминации в России».

За октябрь 2012 года статью в среднем посетили 11 000 раз. По итогам 2012 года статья «Россия» стала самой популярной в русской Википедии, собрав 3,68 млн просмотров. По итогам 2018 года она насчитывала более 12 тысяч просмотров в день, а по итогам 2020 года — 12 272 просмотров в день.

Статьи в других разделах Википедии

Английская Википедия 
Англоязычная статья о России в «Википедии», по состоянию на ноябрь 2021 года, уже с преамбулы задает её образ как образ империалистического государства. Указывается, что рост российских территорий осуществлялся за счёт завоеваний и аннексий. Также в преамбуле, где содержится главная информация о стране, заявляется, что при президентстве Владимира Путина произошёл переход от демократии к авторитарному государству. В статье утверждается, что после падения в 1453 году Константинополя Москва стала претендовать на наследство Восточной Римской империи. Интервенция сил Антанты в России в тексте статьи логически с подписанием большевиками Брест-Литовского мира, который не приняли антикоммунистические силы. Советская форсированная индустриализация характеризуется как «дорогостоящий переход» к промышленной модели развития. Голод 1932—1933 годов связывается с жёсткой государственной политикой, а количество жертв оценивается в 8,7 млн человек. По мнению М. А. Чекуновой, «при стремлении к нейтральности необходимо было указать наряду с максимальной и минимальную оценку — использование только одной цифры говорит об ангажированности текста».

Освещение Второй мировой войны начинается в статье с ввода советских войск в Польшу, Финляндию, Прибалтику и Румынию, что трактуется как вторжение и оккупация. По состоянию на декабрь 2021 года, избравшие после войны советскую ориентацию государства определяются в статье сателлитами СССР. Присоединение Крыма к России определяется понятием «аннексия». В виде указание на российское военное вмешательство в сирийскую гражданскую войну в статье сообщается о помощи законному правительству Сирии в отражении террористической угрозы.

В разделе о правах человека и коррупции в России режим характеризуется как клептократия. В отличие от статьи в русскоязычной «Википедии», ничего не сообщается об особых достижениях в межкультурных коммуникациях. Англоязычная статья завершается информацией о допинговых скандалах в российском спорте, представлением России в качестве главного нарушителя спортивных правил, что нивелирует её успехи.

Французская Википедия 
В преамбуле франкоязычной статьи в «Википедии», по состоянию на ноябрь 2021 года, содержатся обвинения в адрес президента России Владимира Путина в авторитарном правлении, нарушении прав человека, коррупции и вмешательстве во внутренние дела других государств. Во вступительной части статьи указано на войну в Афганистане, ставшую, как написано, одной из причин распада СССР.

При изложении истории России особое внимание во франкоязычной версии отводится русскому крепостному праву. Подчёркивается, что закрепощение в России осуществлялось в то время, когда в Европе правовой статус крестьянина, напротив, эволюционировал. Россия, как отмечается в статье, стала европейской страной посредством военных конфликтов XVIII—XIX веков.

Сталинский период в истории российского государства оценивается резко негативно. Ключевыми явлениями в его характеристике определяются: осуществление репрессивной политики, массовая смертность в ГУЛАГе, культ личности, работа пропагандистской машины. Как отмечает М. А. Чекунова, ещё более тенденциозно, чем в англоязычной версии, в статье излагается начало Второй мировой войны — согласно представленной в этой статье информации, Германия и СССР предприняли попытку раздела части Европы, а западные державы не нашли возможным этому противостоять.

По оценке франкоязычной «Википедии», Советский Союз объективно проигрывал странам Запада. Разрыв уровней жизни между ними будто бы не сокращался, а возрастал. Начавшиеся при Михаиле Горбачёве реформы вызвали рост национализма, трактуемый в статье как противоречие между русскими и национальными меньшинствами.

Раздел статьи по культуре, по состоянию на декабрь 2021 года, открывается утверждением о зарождении русской литературы в Санкт-Петербурге. Значительное место в статье уделяется советской политике разрушения храмов, а также хрущёвскому функционализму в архитектуре.

Немецкая Википедия 
В преамбуле немецкоязычной статьи в «Википедии», по состоянию на ноябрь 2021 года, утверждается, что современная Россия ведёт свое происхождение от Великого княжества Московского. Современная политическая система РФ здесь характеризуется как постдемократия. Обращается внимание на автократичность современной российской системы государственного управления. К признакам автократизации статья относит использование российским чиновничеством в положительном значении понятия «управляемая демократия».

В преамбуле статьи также находится место для обвинения России в аннексии Крыма, которая, как отмечается, определила её конфликт с Западом. Статья солидаризируется с позицией о нарушении российским правительством системы европейского мирного порядка. В негативном ракурсе излагается история Русской православной церкви. Утверждается, что только этой церкви в России давалась возможность заниматься религиозным прозелитизмом при ограничении в пользу православия других конфессий. В статье также трактуется распространение концепта «Москве — Третий Рим».

Как обнаружила М. А. Чекунова, немецкоязычная версия статьи о России — единственная, содержащая раздел о «русской душе». Однако «русская душа» раскрывается как следование определённым стереотипам. Ключевым среди них определяется идущий от общины коллективизм. Отмечается при этом, что после распада СССР среди образованной части российского общества начинают все более преобладать индивидуалистические установки. Побочным эффектом коллективизма в России назван феномен кумовства.

Как и в других вышеописанных разделах версиях «Википедии», немецкоязычная статья отмечает, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны. Утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа развязал руки Адольфу Гитлеру в запланированном им нападении на Польшу, скоординированном со вторжением в восточно-польские земли Красной армии.

По состоянию на декабрь 2021 года, применительно к современной ситуации утверждается отсутствие в России конституционной легитимности и конституционной культуры. Слова президента РФ о ручном управлении толкуются как стремление встать над законом. Российским властям приписывается намерение оправдать авторитаризм в качестве временной меры ограничения демократии. В осуждении присоединения Крыма к России добавляется также утверждение, что с его правомерностью не согласны и в самой России.

Испанская Википедия 
Испаноязычная статья о России в «Википедии», как отмечает М. А. Чекунова, представляет совершенно другой образ России (по состоянию на ноябрь 2021 года), нежели это делается в вышеописанных версиях. В ней нет информации ни о российской автократии, ни о российской внешней экспансии. Отсутствует также утверждение о нарушении в Российской Федерации прав человека. В представлении российской истории, к примеру, в трактовке политики Ивана Грозного, указывается, что он вёл борьбу против иностранной интервенции. Нет однозначности в осуждении сталинского периода истории. В завершение обзора 1930-х годов сделан вывод, что, несмотря на большие потрясения, в это время была создана мощная индустриальная экономика, позволившая СССР выстоять во Второй мировой войне. Советский Союз не объявляется виновным во Второй мировой войне. Напротив, указывается на вынужденность заключения им компромисса с Германией после подписания Великобританией и Францией Мюнхенского соглашения. В сообщении о войне СССР с Финляндией указывается, что первоначально Советский Союз пытался решить проблему границ в преддверии грядущей большой войны дипломатическим путём и, только получив отказ, был вынужден прибегнуть к силовому решению.

М. А. Чекунова считает, что в версии испанской Википедии «предельно корректно освещается деятельность президента России В. В. Путина без традиционных для западной публицистической риторики обвинений в авторитарности». В разделе о достижениях российского спорта отсутствуют представленные в других википедийных статьях темы допинга. Чекунова предполагает, что не столь типичная для современного западного контекста позиция испанской Википедии объясняется тем, что основную группу её пользователей составляют латиноамериканцы, а не испанцы; исследователь считает, что в странах Латинской Америки существует иное видение конфликта между Россией и Западом.

Сербская Википедия 
В сербоязычной версии «Википедии» образ России, по мнению М. А. Чекуновой, фактически представлен без «чёрных пятен». В версии статьи от 20 ноября 2021 года российский исторический процесс представлен как вынужденная защита от врагов, возвращение собственных земель, освобождение других народов, отсутствуют обвинения России в империалистичности. Подчёркивается, что российская государственность складывалась как многонациональная общность. Ряд фактов о России, которые могли бы негативно быть восприняты на Западе, в статье купируются. К примеру, в ней нет упоминаний о советско-германском договоре 1939 года. Описание участия СССР во Второй мировой войне начинается непосредственно с нападения в 1941 году Нацистской Германии. Нет также темы о присоединении Крыма. При этом только в сербоязычной статье о России, в отличие от всех вышеописанных статей на других языках, кроме русского, Крым представлен на карте частью Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 

Россия в культуре и искусстве
Статья (жанр журналистики)
Русская Википедия
История Википедии
Критика Википедии